Itaberá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itaberá (ort), São Paulo, 
 Itaberá (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar